atmosfera – gazowa powłoka otaczająca ciało niebieskie
 atmosfera Ziemi – powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię
 atmosfera fizyczna – pozaukładowa jednostka miary ciśnienia
 atmosfera techniczna – pozaukładowa jednostka miary ciśnienia
 atmosfera baroklinowa – w atmosferze to stan przeciwny do barotropowości
 atmosfera pieca – środowisko gazowe w przestrzeni roboczej pieca
 atmosfera ochronna – w technice, gaz lub mieszanka gazów umożliwiająca niezaburzony przebieg procesu